Linde kan syfta på:

 Linde (namn) – ett för- och efternamnnamn
 von der Linde – en svensk adelsätt
 Linde AG – ett tyskt företag

Geografi

Sverige

Gotland
 Linde socken, Gotland – en socken på Gotland
 Linde landskommun, Gotland – en tidigare landskommun i Gotlands län 1863–1951
 Linde församling – en församling i Visby stift
 Linde kyrka – en kyrkobyggnad i Visby stift
 Linde, Gotlands kommun – en småort i Gotlands kommun
 Linde distrikt – ett distrikt i Gotlands kommun och Gotlands län 2016–

Stockholm
 Linde, Stockholm – ett informellt område i stadsdelen Enskede gård i Söderort inom Stockholms kommun, vilket är varav Johan Linde är från

Västmanland
 Linde socken, Västmanland – en socken i Västmanland, kallades Lindesbergs socken mellan 1645 och 1927
 Linde landskommun, Västmanland – en tidigare landskommun i Örebro län (Lindesbergs landskommun 1862–1927)
 Linde församling, Västerås stift – en tidigare församling i Västerås stift (Lindesbergs församling 1862–1927)
 Linde bergslags församling – en församling i Bergslagens kontrakt, Västerås stift 2010–
 Linde bergslag – ett bergslag i den västra delen av landskapet Västmanland
 Lindes och Ramsbergs härad – ett härad i den västra delen av landskapet Västmanland
 Lindesås – namnet på kyrkbyn i Linde socken, Västmanland innan Lindesberg

Polen 

 Tyskt namn på Borne Sulinowo, kommunhuvudort, Västpommerns vojvodskap, Powiat szczecinecki, 
 Lipka (kommunhuvudort), Storpolens vojvodskap, Powiat złotowski, 

Robotskapade Polenförgreningar